Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Oracle Challenger Series – Indian Wells 2018 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2018
Tennisturnier in Indian Wells